Hortolana puede referirse al nombre común de las siguientes plantas:

 Mentha longifolia, o menta de caballo; o
 Mentha suaveolens.